Евролига УЛЕБ 2006 — соревнование баскетбольных спортивных клубов среди элитных команд всей Европы. Сезон Евролиги 2005—2006 годов открылся 1 ноября 2005 года матчем «Улкер» — «Панатинаикос» и закрылся финальной игрой чемпионата 30 апреля 2006 года. «Финал четырёх» прошел в Праге, Чехия. Это сорок девятый розыгрыш турнира, в котором приняло участие 24 команды, спустя 35 лет чемпионский титул вернул себе московский ЦСКА. MVP «Финала четырёх» завоевал Теодорос Папалукас. С этого момента турнир прошёл ребрендинг в визуальном оформлении, появилась современная эмблема оранжевого цвета, использующаяся по сей день. Также начиная с этого сезона звучит бессменный гимн Евролиги — «I feel Devotion» (с 2020 года звучит ремикс главной музыкальной темы турнира).

Групповой этап

Группа А

Группа Б

Группа Ц

ТОП-16

Группа Д

Группа E

Группа Ф

Группа Ж

1/4 финала

Пара 1

Пара 2

Пара 3

Пара 4

Финал четырёх 

MVP регулярного сезона
  Энтони Паркер
MVP Финала четырёх
  Теодорос Папалукас

Победитель 

2005 год в баскетболе
2006 год в баскетболе
Евролига